Petrocchi ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Petrocchi (1921–1989), italienischer Italianist, Mediävist und Literaturwissenschaftler
 Giuseppe Petrocchi (* 1948), römisch-katholischer Bischof
 Policarpo Petrocchi (1852–1902), italienischer Schriftsteller, Romanist, Lexikograf
 Roberto Petrocchi (* 1956), italienischer Filmregisseur und Autor